Pinsent ist der Familienname folgender Personen:
David Pinsent (1891–1918), Mitarbeiter von Ludwig Wittgenstein
Gordon Pinsent (1930–2023), kanadischer Schauspieler
Matthew Pinsent (* 1970), britischer Ruderer